De Challenge League 2012/13 was het tiende seizoen in de tweede klasse van het Zwitserse voetbal. De competitie begon op 14 juli 2012 en eindigde op 2 juni 2013.

De competitie bestond uit tien clubs die elkaar vier keer troffen (2x thuis en 2x uit), waardoor de competitie bestaat uit 36 speelrondes. De kampioen promoveerde naar de Super League, terwijl de nummer laatst degradeerde naar de Promotion League.

In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 523 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,91 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Albanees Armando Sadiku met 20 treffers. Hij speelde voor twee clubs dit seizoen: FC Locarno en FC Lugano.

AC Bellinzona eindigde weliswaar als tweede in de eindrangschikking, met veertien punten achterstand op kampioen FC Aarau, maar vanwege een bankroet en financiële onregelmatigheden werd de club aan het einde van het seizoen uit de competitie gezet en naar de derde klasse teruggezet. Daardoor hoefde de nummer laatst, FC Locarno, niet te degraderen.

Clubs

Uitslagen

Speelronde 1 – 18

Speelronde 19 – 36

Eindstand

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Aarau
Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Aarau, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach René Weiler kampioen werden van de Challenge League en zo promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Zwitserse voetbal.

Zie ook
Raiffeisen Super League 2012/13
Schweizer Cup 2012/13
Zwitsers voetbalelftal in 2012
Zwitsers voetbalelftal in 2013

2013
Competitievoetbal 2012/13